Duosperma  Dayton, segundo o Sistema APG II, é um gênero botânico da família Acanthaceae, natural da África.

Sinonímia 
 Disperma J.F.Gmel.

Espécies 
As principais espécies são:

Nome e referências 
Duosperma Dayton, 1945

Classificação do gênero

Ligações externas 
 
 
 
 
 
 

Acanthaceae